Uckermark steht für:

Landschaften, Gebietskörperschaften, Schutzgebiete und Gewässer:
 Uckermark, historische Landschaft
 Landkreis Uckermark, seit 1993 Kreis des Landes Brandenburg
 Uckermärkischer Kreis, bis 1816/18 Kreis der Mark Brandenburg
 Naturpark Uckermärkische Seen, Großschutzgebiet
 Uckermärkische Seen

Konzentrationslager:
 KZ Uckermark

Verkehrswege, Schiffe und Kraftwerke:
 Autobahndreieck Kreuz Uckermark
 Uckermärkischer Radrundweg
 Uckermark (Schiff, 1930)
 die Altmark (Schiff) nach ihrer Umbenennung
 Kraftwerk Uckermark

Wahlkreise:
 Bundestagswahlkreis Uckermark – Barnim I

Tierrassen:
 Uckermärker, Rinderrasse
 Uckermärker (Hausente), auch Pommernernte

Unternehmen:
 Uckermärker Milch
 Uckermärkische Bühnen Schwedt
 Uckermärkische Verkehrsgesellschaft